Le terme Talluup peut se référer à:

Toponymes

Canada
 Lac Talluup, situé dans le territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 61° 42' 55" Nord; 76° 28' 55" Ouest.
 Rivière Talluup, située dans le territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 61° 40' 53" Nord; 76° 30' 24" Ouest.
 Colline Talluup Qaqqanga, colline situé dans le territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 61° 41' 39" Nord; 76° 27' 58" Ouest.